leśniczówka – budynek stanowiący biuro i zwykle także mieszkanie leśniczego.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Leśniczówka – część miasta Poniatowa
 Leśniczówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Leśniczówka – część miasta Szamocin
 Leśniczówka – część miasta Świdnik
 Leśniczówka – część wsi Turka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Leśniczówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Leśniczówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Leśniczówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Leśniczówka – część wsi Majdan Sobieszczański w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Leśniczówka – część wsi Wierzba w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Leśniczówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Leśniczówka – część wsi Poręba w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Leśniczówka – część wsi Trzebunia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Leśniczówka – część wsi Bolesław w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Leśniczówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Leśniczówka – część wsi Różanna w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Leśniczówka – wieś w  woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy
 Leśniczówka –osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew
 Leśniczówka – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Leśniczówka – osada w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski
 Leśniczówka – część wsi Jaworze Dolne w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Leśniczówka – część wsi Wola Roźwienicka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica
 Leśniczówka – część wsi Kniażyce w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Leśniczówka – część wsi Czudec w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Leśniczówka – część wsi Koszwice w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Leśniczówka – część wsi Zakrucze w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Leśniczówka – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Leśniczówka – część wsi Włoszczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Leśniczówka – osada leśna wsi Ostojów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Suchedniów
 Leśniczówka – część wsi Zabrody w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Leśniczówka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Leśniczówka – część wsi Siedlec w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Leśniczówka – dawna nazwa przysiółka Wałda w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn

Inne 
 Leśniczówka – dawna gromada
 Park Leśniczówka w Radomiu
 Leśniczówka – dom pracy twórczej w Parku Śląskim w Chorzowie
 Leśniczówka – przystanek osobowy (dawniej stacja) w województwie lubelskim na linii kolejowej nr 68
 Kanał Leśniczówka – kanał w Szczecinie
 Leśniczówka – polski serial telewizyjny
 Leśniczówka – skała na Januszkowej Górze na Wyżynie Olkuskiej
 Witomino-Leśniczówka – dzielnica Gdyni

Linki zewnętrzne